El término Greiff puede hacer referencia a los siguientes personajes:

 Carlos Segismundo de Greiff (1793-1870), ingeniero y geógrafo sueco radicado en Colombia;
 León de Greiff (1895-1976), destacado poeta colombiano, descendiente de Carlos Segismundo de Greiff;
 Otto de Greiff (1903-1995), musicólogo, poeta, ingeniero y periodista colombiano, también descendiente de Carlos Segismundo de Greiff;
 Gustavo de Greiff Restrepo (1929-), jurista, político y diplomático colombiano;
 Mónica de Greiff (1956-), abogada colombiana;
 Jorge Arias de Greiff (1922-), ingeniero, astrónomo e historiador colombiano;
 Auditorio León de Greiff, auditorio principal de la Universidad Nacional de Colombia, bautizado en honor al poeta colombiano.